Originea cuvântului

Juvetele (valet), în tradiția englezească, purta denumirea de knave. Cartea de joc a fost marcată cu Kn. În anul 1864, producătorul de cărți de joc Samuel Hard, pentru prima dată, a decis să pună litera J pentru valet, ceea ce a schimbat denumirea juvetelui și oficial acesta a devenit Jack. Această idee i-a venit de la un joc vechi, numit high-low-jack. În acest joc valetul a fost denumit Jack. Numele de Jack a fost folosit pentru a descrie o persoana de clasa medie. În timp, denumirea de Jack s-a impus deoarece jucătorii se încurcau când vedeau pe cărțile de joc K pentru king (popă) și Kn pentru knave. 
Pentru prima dată cuvântul jackpot a fost folosit la sfârșitul secolului al XIX-lea la un joc de cărți. Scopul acestui joc a fost să se obțină o mână care să fie mai puternică decât două cărți de 10, adică doi valeți sau mai mulți. Pariuri se făceau la fiecare rundă și dacă nimeni nu câștiga, banii rămâneau pe masa, în oala. Cuvântul oala în limba engleză este Pot. La final, câștiga cel care reușea să facă o mână de 3 valeți. Numai acest jucător câștiga toată suma, adunată în oala. De aici provine și cuvântul Jackpot – oala valeților. Această denumire a devenit foarte populară cu apariția aparatelor de tip slot, la începutul anilor 40.
  
Definiție

Jackpot este potul cel mare la jocuri mecanice. Reprezintă un profit mare, obținut foarte ușor și în timp scurt.
 
Tipuri de jackpot

Jackpot fix (standard)

Jackpotul fix este o sumă de bani pusă la bătaie din partea cazinoului. Acesta poate fi câștigat în cazul în care jucătorul reușește să obțină o anumită combinație pe rolele aparatelor de tip slot. Câștigarea acestuia nu este condiționată de valoarea pariului sau de numărul de jucători.

Jackpot progresiv

Jackpotul progresiv este o sumă de bani care este în continuă creștere, deoarece se formează de la depunerile jucătorilor. De la fiecare pariu realizat, cazinoul preia un procent mic și îl adaugă la acest jackpot. Valoarea acestora poate ajunge la milioane. 

Sloturi cu cele mai mari câștiguri

Mega Moolah – cu 4 jackpoturi diferite – mini, major, minor, mega. Primele 2 jackpoturi nu sunt foarte mari dar se câștiga extrem de des, de câteva ori pe zi. Jackpotul mega este foarte mare, se câștiga extrem de rar și valoarea acestuia depășește 1 000 000 $. Mega Moolah deține recordul mondial pentru cel mai mare jackpot câștigat vreodată la un slot, în valoare de 18 000 000 euro. 

Monty Pythons' Spalamot – 2 jackpoturi mari, ce pot fi câștigate prin obținerea a 3 simboluri bonus.

Mega Fortune – 3 jackpoturi, se găsește la cazinourile online – mega, major, rapid. La sfârșitul anului 2015 un jucător foarte norocos a câștigat 8.5 milioane de euro.

Pirates Millions – un jackpot progresiv în valoare peste 1 000 000 euro.

Poker